Aïn Benian se poate referi la:

 Aïn Benian, o comună din provincia Alger, Algeria
 Aïn Benian, o comună din provincia Aïn Defla, Algeria